Paweł – biskup poznański ok. 1112/13 
 Paweł – biskup poznański od 1211 do 1242